Нейс — многозначный термин.

 Нейс — (малый) город в Ирландии, административный центр графства Килдэр (провинция Ленстер).

 Нейс, Александр Генрих (1795—1876) — эстонский фольклорист, этнограф, историк, переводчик, публицист и педагог.